Loveland (Ohio)
Loveland (Colorado)
Loveland (Oklahoma)
Loveland Park
Algoritmo DPLL - o algoritmo DPLL/Davis-Putnam-Logemann-Loveland

Desambiguação